Back to You (televisieserie), een korte Amerikaanse televisiekomedie uit 2007-2008
Back to You (Anita Cochran), een album uit 1997 door Anita Cochran
Back to You (Bryan Adams), een nummer van Bryan Adams
Back to You (Brett Anderson), een nummer van Brett Anderson
Back to You (Hannah Mae), een nummer van Hannah Mae
Back to You (Louis Tomlinson), een nummer door Louis Tomlinson samen met Bebe Rexha
Back to You (Piet Veerman and The New Cats), een album uit 1980 van Piet Veerman and The New Cats
Back to You (Riverdales), een nummer door de Riverdales van hun gelijknamige album
Back to You (Selena Gomez), een nummer uit 2018
Back 2 you/Still Grey, een nummer van Pendulum